Golfe - Desporto/Esporte.
 Volkswagen Golf - Automóvel da Volkswagen.
 Golf (jogo eletrônico) - Jogo eletrônico para o console Virtual Boy.
 Golf Channel - Canal de TV pay-per-view americano.

Lugares 

 Golf (Flórida) – Vila localizada no estado americano da Flórida.
 Golf (Illinois) – Vila localizada no estado americano de Illinois.
 Golf Manor - Vila localizada no estado americano de Ohio.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos